Площадка № 43 — пусковая площадка на космодроме «Плесецк» использовавшаяся с начала 1960-х годов для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей семейства Р-7. Она состоит из двух пусковых установок: 43/3 и 43/4. Первоначально площадка была построена для запуска ракет Р-7А «Семёрка».

Происшествия

Катастрофа в 1980 году 

18 марта 1980 года в 19 часов 01 минуту на  43/4 произошёл взрыв ракеты-носителя Восток-2М. Катастрофа, приведшая к смерти 48 человек, была вызвана применением каталитически активных материалов при изготовлении фильтров перекиси водорода.

Перечень пусков с площадки

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Космодром Плесецк
Стартовые комплексы